Carmen Moreno o María Carmen Moreno puede referirse a:

Carmen Moreno (periodista) (1908-1980), seudónimo de la escritora y periodista Josefina Carabias.
Carmen Moreno Toscano (1938-), diplomática mexicana.
Mari Carmen Moreno (1972-), ex-gimnasta rítmica española.
Carmen Moreno Pérez (1974-), escritora, poeta, novelista, editora y política española.